Ivanovo est un toponyme qui peut désigner :
en Bulgarie (le nom étant écrit )
Ivanovo, un village de l'obchtina de Petritch, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Ivanovo, un village de l'obchtina de Varbitsa, situé dans l'oblast de Choumen ;
Ivanovo, un village de l'obchtina de Kharmanli, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Ivanovo, une ville centre de l'obchtina d'Ivanovo, située dans l'oblast de Roussé ;
Ivanovo, un village de l'obchtina de Roudozem, situé dans l'oblast de Smolyan ;
en Croatie
Ivanovo, un village situé dans la municipalité de Viljevo, comitat d'Osijek-Baranja ;
en Russie (le nom étant écrit )
Ivanovo, ville russe, capitale de l'oblast d'Ivanovo ;
en Serbie (le nom étant aussi écrit )
Ivanovo, une localité située dans la province autonome de Voïvodine et sur le territoire de la Ville de Pančevo, district du Banat méridional.